Birkhoffov poučak se može odnositi na ove poučke američkog matematičara Georgea Davida Birkhoffa:

 Birkhoffov poučak (relativnost)
 Birkhoffov poučak (elektromagnetizam)
 Birkhoffov ergodski poučak

Može se odnositi na poučke koji se zovu po njegovom sinu Garrettu Birkhoffu:

 Birkhoffov poučak HSP
 Birkhoffov reprezentacijski poučak
 Birkhoffov poučak (jednadžbena logika)